Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego del Río e Orlin Stanojčev che hanno battuto in finale Feliciano López e Francisco Roig 2-6, 7-60, 7-63.

Teste di serie

 Bobbie Altelaar /  Dennis van Scheppingen (quarti di finale)
 Feliciano López /  Francisco Roig (finale)

 Diego del Río /  Orlin Stanojčev (Campioni)
 Petr Dezort /  Dušan Vemić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2001